Нижче наведено список населених пунктів повіту Біхор, Румунія.

Біхор